Toshimasa Furuta , en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Furuta och som upptäckare av 82 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av T Furuta

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födelseår saknas
Levande personer
WP:Projekt Japan